

Geografia

Boughton, Cheshire
Boughton, Norfolk
Boughton, Northamptonshire
Boughton, Nottinghamshire
Boughton Aluph, Kent
Boughton Green, Kent
Boughton Lees, Kent
Boughton Malherbe, Kent
Boughton Monchelsea, Kent
Boughton Street, Kent
Boughton under Blean, Kent